Exa steht für
 1018 als Vorsatz für Maßeinheiten
 Exa (Unternehmen) (Simulations-Software)

EXA für
 die Raumfahrtbehörde Agencia Espacial Civil Ecuatoriana
 EXA (Software) zur Grafikbeschleunigung 
 EXA (Spiegelreflexkamera)
 Nissan EXA, Sportcoupé des japanischen Automobilherstellers Nissan

Siehe auch:
 EXAA (Energiebörse)
 ECSA

Abkürzung